Formuła – kanadyjsko-brytyjski film sensacyjny z 2001 roku w reżyserii Ronny’ego Yu
 Formuła – stalowa kolejka górska otwarta w czerwcu 2016 roku w parku rozrywki Energylandia w Zatorze